Ankaios () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Ankaios (Sohn des Lykurgos), ein Argonaut
 Ankaios (Sohn des Zeus), König der Leleger
 Ankaios (Heros) aus Pleuron, von Nestor im Ringkampf besiegt